Ференц Беркеш (; 8 августа 1985, Байя) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2002).

Чемпион мира среди юниоров до 18 лет (2002).

Многократный чемпион Венгрии (2004, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018).

В составе национальной сборной участник 5-и олимпиад (2004—2012), где завоевал индивидуальную бронзовую медаль на запасной доске (2008).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Венгрии